Almeida se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antonio de Pádua Almeida
 Francisca C. Almeida
 Joaquim de Almeida
 Rogério T. Almeida
 Samuel Soares de Almeida